Red je název několika řek:

 Red (přítok Mississippi) – řeka v USA, přítok Mississippi
 Red (přítok Winnipežského jezera) – řeka v USA a v Kanadě, přítok Winnipežského jezera
 Red (přítok Kentucky) – řeka v USA, přítok řeky Kentucky
 Red (přítok Cumberlandu) – řeka v USA, přítok Cumberlandu
 Red (přítok zálivu St Ives) – řeka v Anglii, přítok zálivu St Ives
 Red (přítok Tichého oceánu) – řeka na Novém Zélandu

Hydronyma podle barev